Mlýnek může být:

 malý mlýn
 Mlýnek (Nový Kostel) – místní část obce Nový Kostel v okrese Cheb
 Mlýnek (Žižice) – základní sídelní jednotka obce Žižice v okrese Kladno
 Mlýnek (Skalka) – zaniklá obec
 kuchyňská pomůcka
 mlýnek na kávu neboli kávomlýnek (lidově též "kafemlejnek")
 mlýnek na koření
 mlýnek na mák
 mlýnek na maso
 mlýnek (hračka) – lidová hračka postavená na potoce
 kruhový pohyb palci okou rukou, ostatní prsty jsou vzájemně propletené

Související články 
 mlejnek

Externí odkazy